

Hydronyme 
 Le Vecchio est une rivière française de Haute-Corse qui est un affluent du fleuve côtier le Tavignano.

Autres toponymes

Monuments 
 le Palazzo Vecchio